Karasi, Kärasi oder Karāsī steht für:
 Kärasi (Estland), Dorf im Nordosten Estlands
 Karasi, Cigarettenfabrik, ehemaliger Tabakwarenhersteller

Karasi, Kärasi oder Karāsī ist der Name folgender Personen:
 Muḥammad Ibn-ʿAbd-ar-Raḥmān al-Karāsī (1470–1557), Repräsentant des arabischen Sprach- und Kulturkreises
 Stanislav Karasi (* 1946), serbischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Carasi, Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Ilocos Norte